Мю́ллер (): Мюллер, Иоганн (Региомонтан, 1436—1476) — немецкий астроном и математик.
 Мюллер, Иоганн (1752—1809) — швейцарский историк.
 Мюллер, Иоганн Вильгельм фон (1824—1866) — немецкий орнитолог и исследователь.
 Мюллер, Иоганн Гельфрих фон (1746—1830) — немецкий инженер, изобретатель разностной машины.
 
 Мюллер, Иоганн Готтверт (1743—1828) — немецкий романист.
 Мюллер, Иоганн Готтгард фон (1747—1830) — немецкий гравёр.
 Мюллер, Иоганн Петер (1801—1858) — немецкий естествоиспытатель и биолог.
 Мюллер, Иоганн Фридрих Вильгельм (1780—1816) — немецкий гравёр, сын и ученик Иоганна Готтгарда фон Мюллера.
 Мюллер, Иоганн Эдуард (1828—1895) — немецкий скульптор.

См. также 
 Иван Мюллер